Petzoldt ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Friedrich Pezoldt (1679–1761), deutscher Chemiker
 Artur Petzoldt (1908–1972), deutscher Jurist, Präsident der Bundesbahndirektion Hamburg
 Ernst Petzoldt (1832–1894), deutscher Jurist, Geheimer Rat, Ministerial- und Abteilungsdirektor
 Hans-Christian Petzoldt (* um 1953), deutscher Heilpädagoge
 Joseph Petzoldt (1862–1929), deutscher Philosoph
 Leander Petzoldt (* 1934), deutscher Volkskundler und Erzählforscher
 Martin Petzoldt (1946–2015), deutscher Theologe und Bach-Forscher
 Matthias Petzoldt (* 1948), deutscher Theologe
 Richard Petzoldt (1907–1974), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker

Siehe auch:
 Petzholdt
 Pätzold
 Paetzold
 Petzold
 Pezold
 Bezold